Cerro Corá (Rio Grande do Norte) — município brasileiro
Cerro Corá (Misiones) — cidade argentina
Club Cerro Corá — clube do Paraguai
Cerro Corá  — monte no Paraguai onde ocorreu a Batalha de Cerro Corá

Desambiguações de topônimos